De Coppa Italia 1991–1992 was de 45ste editie van de strijd om de Italiaanse voetbalbeker. In totaal deden 48 clubteams mee. Dit knock-outtoernooi begon op 21 augustus 1991 en eindigde op 14 mei 1992 met de tweede finalewedstrijd in het Stadio Ennio Tardini in Parma onder leiding van scheidsrechter Fabio Baldas. De beker ging voor de eerste keer in de clubgeschiedenis naar Parma, dat in de eindstrijd over twee wedstrijden te sterk was voor Juventus.

Schema

Finale

Zie ook
 Serie A 1991/92
 Serie B 1991/92

Bekervoetbal 1991/92
1992